

Patronyme 

 Henry Dumont (1610-1684), compositeur baroque flamand ;
 Hyacinthe de Gauréault Dumont (1647-v.1726), administrateur français ;
 Pierre Dumont (1660-1737), sculpteur français ;
 Jean Dumont (1667-1727), historiographe français ;
 François Dumont (1688-1726), sculpteur français ;
 Jacques Dumont, dit « Le Romain » (1701-1781), fils de François, peintre français ;
 Edme Dumont (1720-1775), sculpteur français ;
 Gabriel Pierre Martin Dumont (1720-1791), architecte français ;
Jean Charles Nicolas Dumont (1730-1788) homme de loi et écrivain français ;
 François Du Mont, marquis de Gages (1739-1787), franc-maçon flamand ;
 Georges Louis Marie Dumont de Courset (1746-1824), botaniste et agronome français ;
 François Dumont (1751-1831), miniaturiste français ;
 Charles Henri Frédéric Dumont de Sainte-Croix (1758-1830), ornithologue français ;
 Jacques-Edme Dumont (1761-1844). fils d’Edme, sculpteur français ;
 André Dumont (1764-1838), personnalités politique française ;
 Louis-Philippe Dumont (1765-1853), personnalité politique française ;
 Marie-Nicole Dumont (1767-1846), peintre française ;
 Pierre François Dumont (1789-1864), personnalité politique française ;
 Jules Dumont d'Urville (1790-1842), explorateur français ;
 François Auguste Dumont (1796-1876), personnalité politique française ;
 Auguste Dumont (1801-1884), sculpteur français ;
 Charles Léon Dumont (1806-1889), militaire français ;
 André Hubert Dumont (1809-1857), géologue et minéralogiste belge ;
 Auguste Dumont (1815-1886), journaliste et éditeur français ;
 Aristide Dumont (1819-1902), ingénieur français des ponts et chaussées ;
 Louis Paul Pierre Dumont (1822-1885), graveur et peintre français ;
 Édouard Denis-Dumont (1830-1886), médecin français ;
 Gabriel Dumont (1837-1906), personnalité canadienne ;
 Eugène Dumont de Chassart (1840-1908), homme politique belge ;
 Louis Dumont (1840-1908), ingénieur électricen suisse ;
 Albert Dumont (1842-1884), helléniste et archéologue français ;
 André Dumont (1847-1920), géologue belge ;
 Charles Dumont (1850-1922), industriel et homme politique français ; 
 Jean Dumont (1853-1927), typographe belge ;
 Albert Dumont (1853-1929), architecte belge ; 
 Henri-Julien Dumont (1856-v.1933), peintre et affichiste français ;
 Auguste Dumont de Chassart (1859-1921), homme politique belge ;
 Charles Dumont (1867-1939), personnalité politique française ;
 Maurice Dumont (1869-1899), artiste et homme de presse français ;
 Alberto Santos-Dumont (1873-1932), pionnier de l’aviation brésilien ;
Louis Dumont-Wilden (1875-1963), journaliste, essayiste et critique belge ;
 Alexis Dumont (1877-1962), architecte belge ;
 Margaret Dumont (1882-1965), actrice américaine ;
 Norbert Dumont (1883-1956), homme politique luxembourgeois ;
 Pierre Dumont (1884-1936), peintre français ;
 Jules Dumont (1888-1943), résistant communiste français ;
 Roger Dumont (1898-1943), résistant français ;
 Georges Dumont (1898-1966), médecin et homme politique canadien ;

 Francis Dumont (1904-1971), historien belge ;
 René Dumont (1904-2001), ingénieur en agronomie et sociologue français ;
 Fernand Dumont (1906-1945), écrivain belge ;
 René Dumont-Guillemet (1908-1976), agent secret et militaire français ;
 Louis Dumont (1911-1998), anthropologue français spécialiste de l’Inde ;
 Yvonne Dumont (1911-2002), femme politique française ;
 Cédric Dumont (1916-2007), compositeur, chef d'orchestre et écrivain suisse ;
 François Dumont (1918-1997), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Lucille Dumont (1919-), chanteuse canadienne ;
 Jean Dumont (1923-), architecte français ;
 Jean Dumont (1923-2001), historien français ;
 Viviane Dumont (1923-2008), romancière belge ;
 Bernard Dumont (1927-1974), homme politique fédéral canadien ;
 Fernand Dumont (1927-1997), écrivain, sociologue et philosophe québécois ; 
 Charles Dumont (1929-), compositeur et chanteur français ;
 Ivy Dumont (1930-), gouverneure générale des Bahamas ;
 Jean Dumont (1930-2021), personnalité politique française ;
 Charles Dumont (1931-1992), architecte belge ;
 Jean-Paul Dumont (1933-1993), philosophe français ;
 Micheline Dumont (1935-), historienne canadienne ;

 Jean-Michel Dumont (1941-1988), spéléologue français ;
 Michel Dumont (1941-2020), acteur québécois ;
 Jean Dumont (1943-), cycliste français ;
 Hervé Dumont (1943-), directeur de la cinémathèque suisse ;
 Geneviève Dumont (1943-1986), plasticienne et sculptrice française ;
 Jean-Louis Dumont (1944-), personnalité politique française ;
 Paul Dumont (1945-), historien français ;
 Jean-Noël Dumont (1947-), philosophe français ;
 Michel Blanc-Dumont (1948-), auteur de bande dessinée français ;
 Gérard-François Dumont (1948-), géographe, économiste et démographe français ;
 Jean-Paul Dumont (1952-2009), personnalité politique belge ;
 Marie-Jeanne Dumont (1955-), architecte et historienne française ;
 François Dumont (1956-), essayiste et poète québécois ;
 Laurence Dumont (1958-), femme politique française ;
 Bruno Dumont (1958-), réalisateur et scénariste français ;
 Annick Dumont (1960-), entraîneur de patinage artistique en France ;
 Philippe Dumont (1960-), dirigeant d'entreprise français ;
 Serge Dumont (1960), homme d'affaires français ; 
 Éric Dumont (1961-), navigateur français ;
 Marie-Françoise Pérol-Dumont (1962-), personnalité politique française ;
 Christian Dumont (1963-2021), biathlète français ;
 Tom Dumont (1968-), guitariste américain ;
 Mario Dumont (1970-), personnalité politique canadienne ;
 David Dumont (1971-), coureur cycliste français ;
 Lionel Dumont (1971-), terroriste français ;
 Fabienne Dumont (1972-), historienne de l’art et critique d’art ;
Louis Dumont (1973-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Samuel Dumont (1974-), gymnaste artistique français ;
 Jean-Pierre Dumont (1978-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Stéphane Dumont (1982-), footballeur français ;
 François Dumont (1985-), pianiste français ;
 Jérémy Dumont (1986-), joueur français de rugby à XV ;
 Simon Dumont (1986-), skieur professionnel américain ;
 Pierre-Henri Dumont (1987-), personnalité politique française ;
 Stéphanie Dumont (1988-), patineuse de vitesse française ;
 Sarah Dumont (1990-), actrice américaine ;
 Louis Dumont (2005-),  cavalier français de voltige ;
 Pierre-Benoît Dumont, dit « Artiste-Ouvrier » (-), peintre et artiste urbain français ;   
 Véronique Dumont (-), actrice belge ;
 Éric Dumont-Baltet (-), horticulteur français.

Pseudonyme 

 Jules Dumont (1828-1890), acteur comique, directeur de troupe et fondateur du théâtre des Nouveautés ;
 Paul Dumont (1829-1886), journaliste, critique, et archiviste français ;
 Albert-Jules Dumont (1860-1932), fils de Jules, comédien de théâtre et d'opérette.

Toponyme 

 Dumont, commune brésilienne de l’État de São Paulo ;
 Dumont, localité américaine de l’Iowa ;
 Dumont, ville américaine du Minnesota ;
 Dumont, borough américaine du New Jersey ;
 Rivière Dumont, affluent canadien de la rivière Nicolet (versant du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la municipalité de Chesterville, au Québec ;
 Rivière Dumont, affluent canadien de la rivière Picanoc, coulant dans la municipalité de Otter Lake, au Québec ;
 Lac Dumont, lac canadien du territoire non organisé du Lac-Nilgaut et de la municipalité de Otter Lake, au Québec ;
 Lycée Dumont-d'Urville, lycée français de Toulon ;
 Base antarctique Dumont d'Urville, base polaire française ;
 Rodovia Santos-Dumont, autoroute brésilienne.

Personnage de fiction 

 Hervé Dumont, personnage de la série télévisée française Caméra Café

Titres 

 L'Affaire Dumont (2012), film québécois de Daniel Grou.

Autres 

 Affaire Sabine Dumont (1987), affaire criminelle française.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français